Червонозна́м'янка — колишня назва двох сіл в Україні.

Села:
 Червонознам'янка — колишня назва села Знам'янка (Одеська область, Березівський район)
 Червонознам'янка — колишня назва села Знаменка (Полтавська область, Карлівський район)

Див. також 
 Червона Знам'янка
 Червонознам'янська сільська рада
 Краснознам'янка